El término Iglesia de Nuestra Señora de la Granada puede hacer referencia a varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María:

España 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en la localidad de Llerena, Badajoz.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en la localidad de Moguer, Huelva.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en la localidad de Niebla, Huelva.